Miller County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Miller County, Arkansas 
 Miller County, Georgia 
 Miller County, Missouri